

Codici e abbreviazioni 
 mao – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua māori
 MAO – codice IATA dell'aeroporto Eduardo Gomes di Manaus in Brasile
 MAO – monoaminossidasi, enzima
 MAO – abbreviazione del metilalluminossano
 Movimento Autonomista Occitano

Geografia 

 Mao – capoluogo della Regione di Kanem

 Mao – città del Cibao

 Maó – nome catalano di Mahón, comune delle Isole Baleari
 Mao – fiume della provincia di Lugo in Galizia

Persone 
 Mao Zedong – rivoluzionario, politico, filosofo e dittatore cinese
 Mao Zemin – politico e rivoluzionario cinese, fratello di Zedong e Zetan
 Mao Zetan – politico e rivoluzionario cinese, fratello di Zedong e Zemin
 Mão, all'anagrafe Jenílson Brito Rodrigues – calciatore di calcio da spiaggia brasiliano
 Mao – cantante giapponese
 Mao Ichimichi – cantante, doppiatrice e attrice giapponese
 Mao – musicista, attore, conduttore radio-televisivo italiano
 Abe Mao – cantautrice giapponese
 Angela Mao, all'anagrafe Mao Fujing – attrice e artista marziale taiwanese
 Asada Mao – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese
 Biao Mao – calciatore cinese
 Hengfeng Mao – attivista cinese
 Himid Mao – calciatore tanzaniano
 Inoue Mao – attrice giapponese
 Izumi Mao – judoka giapponese
 Jianqing Mao – calciatore cinese
 Kobayashi Mao – idol, attrice e modella giapponese
 Kobayashi Mao – attrice e presentatrice giapponese
 Shan Mao – attore hongkonghese
 Tobias "Toby" Mao – specialista statunitense del cubo di Rubik
 Yi Mao – ginnasta cinese
 Yijun Mao – giocatore di calcio a 5 e calciatore cinese

Personaggi immaginari 
 Mao – personaggio dell'anime e manga Beyblade
 Mao – personaggio della serie di videogiochi Disgaea
 Mao – personaggio della serie di videogiochi Tales of
 Mao – personaggio del manga e anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion

Altro 
 Mao – onomatopea del verso del gatto o il verso stesso
 Mao – ramo terrestre dell'astrologia cinese
 Maō – dorama giapponese
 MAO – manga di Rumiko Takahashi
 Ma'o – specie di cotone endemica delle Hawaii
 Mao II – romanzo del 1991 di Don DeLillo
 MAO - Museo d'Arte Orientale – museo di Torino